Nya Tider kan syfta på:

Nya tider (film) – en svensk TV-film från 1988
Nya tider (TV-serie) – en lågbudgetsåpa som sändes i TV4 åren 1999–2006
Nya Tider (tidning) – en högerextrem och konspiratorisk nyhetstidning
Nexus Nya Tider – en nedlagd konspiratorisk och tidvis högerextrem tidskrift